Мазурке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от прозвища Мазур «выходец из Мазурии». Родственные фамилии: , , .

Известные носители 
 Мазуркевич, Александр Романович (1913—1995) — педагог, литературовед.
 Мазуркевич, Анатолий Игнатьевич (1949—2011) — генерал-полковник Российской армии.
 Мазуркевич, Веслава (1926—2021) — польская актриса.
 Мазуркевич, Владимир Александрович (1871—1942) — русский поэт, прозаик и переводчик, драматург, адвокат.
 Мазуркевич, Игнатий Осипович (1794—1867) — генерал-лейтенант Российской императорской армии.
 Мазуркевич, Ирина Степановна (род. 1958) — советская и российская актриса.
 Мазуркевич, Ладислао (1945—2013) — уругвайский футболист, вратарь.
 Мазуркевич, Лев Фёдорович (1939—2019) — советский футбольный тренер.
 Мазурки, Майк (Маркиан (Михайло) Мазуркевич, 1907—1990) — американский актёр и рестлер.
 Мазуркевич, Пол (род. 1968) — американский музыкант.
 Мазуркевич, Стефан (1888—1945) — польский математик и педагог.
 Мазуркевич, Тадеуш (1887—1968) — польский дирижёр.
 Мазуркевич, Ян (1896—1988) — бригадный генерал Войска Польского.

Названия мест и объектов 
 (27975) Мазуркевич — астероид, названный в честь польского математика Стефана Мазуркевича.

Примечания